Die Ringer-Europameisterschaften 2016 fanden vom 8. bis zum 13. März in der lettischen Hauptstadt Riga statt. Riga war damit zum zweiten Mal nach 1926 Austragungsort. Die Kämpfe wurden in der Arena Riga ausgetragen.

Freistil, Männer

Griechisch-römisch, Männer

Freistil, Frauen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 EM 2016

2016
Sportveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Riga
Ringen (Lettland)